Соломоновы Острова — небольшое островное государство в экваториальной части Тихого океана с общим населением свыше . 
В приведённой ниже таблице перечислены города и посёлки с населением более 200 человек по результатам переписи от 23 ноября 1986 года, 21 ноября 1999 года и 23 ноября 2009 года, а также провинции, к которым относятся поселения. Численность населения указана без пригородов.

Примечания 

Соломоновы Острова